El término gárgola puede referirse:

 a una gárgola, un desagüe de un tejado esculpido con figura animal (animales fantásticos) o humana, especialmente de origen gótico, que tiene fines también decorativos;
 a Gárgolas, una serie animada estadounidense;
 a la gárgola, el fruto seco del lino;
 a las Gárgolas, criaturas ficticias del juego de rol Vampiro: la mascarada;
 al nombre común de la planta Corylus avellana'';
 a Gárgola Gris, villano ficticio que aparece en cómics publicados por Marvel Comics;
 a Gárgola, héroe ficticio que aparece en cómics publicados por Marvel Comics.